Arybbas () ist der Name mehrerer antiker Persönlichkeiten:

 Arybbas (Epirus), um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. Molosserkönig von Epirus
 Arybbas (Soldat) († 331 v. Chr.), Leibwächter Alexanders des Großen